Takano ist der Familienname folgender Personen:

 Ayumi Takano, (* 1973), japanisch-türkische Schauspielerin, Model und Fernsehmoderatorin
 Takano Chōei (1804–1850), japanischer Gelehrter
 Fumiko Takano (* 1957), japanische Manga-Zeichnerin
 Takano Fusatarō (1869–1904), japanischer Pionier der Arbeiterbewegung
 Takano Iwasaburō (1871–1949), japanischer Statistiker
 Kazuaki Takano (* 1964), japanischer Schriftsteller
 Kōhei Takano (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Kōji Takano (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Mari Takano (* 1960), japanische Komponistin
 Mark Takano (* 1960), US-amerikanischer Politiker und Lehrer
 Takano Minoru (1901–1974), japanischer Führer in der Arbeiterbewegung
 Ryō Takano (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Sanae Takano (* 1979), japanische Biathletin
 Takano Sasaburō (1862–1950), japanischer Kendoka
 Takano Sujū (1893–1976), japanischer Haiku-Dichter
 Teppei Takano (* 1983), japanischer Skispringer
 Toshiyuki Takano (* 1944), japanischer Botschafter